Póvoa puede hacer referencia a:

 Póvoa de Agrações, freguesia del municipio de Chaves, en Portugal.
 Póvoa de Midões, freguesia del municipio de Tábua, en Portugal.
 Póvoa de Santarém, freguesia del municipio de Santarém, en Portugal.
 Póvoa de Varzim, villa del distrito de Oporto, en Portugal.
 Póvoa de Lanhoso, villa del distrito de Braga, en Portugal.